Усыпальница Пир-Джалала () — усыпальница в селении Крыз Губинского района Азербайджана. Построена в XIX веке. Внесена в список культурных и исторических памятников Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 Pir-Cəlal türbəsi

Пир-Джалал
Усыпальницы
Крыз
Гробницы Азербайджана
Памятники по алфавиту
Памятники архитектуры Азербайджана